Соревнования по метанию молота у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 10 и 12 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в метании молота являлась Анита Влодарчик из Польши.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 70,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 10 августа 2018 года. В сектор вышли 28 участниц.

Финал 
Основные соревнования в метании молота у женщин состоялись 12 августа 2018 года. Анита Влодарчик в очередной раз подтвердила своё превосходство в этой дисциплине. Четыре из пяти её результативных попыток оказались дальше, чем у серебряного призёра, а лучшая из них (78,94 м) стала новым рекордом соревнований. Рекордсменка мира и двукратная олимпийская чемпионка из Польши в четвёртый раз подряд стала чемпионкой Европы. Этот успех пришёл к ней на стадионе, где в 2009 году она добилась первой большой победы в карьере, выиграв золото чемпионата мира. С 2012 года Влодарчик не проиграла ни одного главного старта сезона (Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы) и несколько раз улучшила мировой рекорд.

Француженка Александра Тавернье установила новый рекорд страны и стала серебряным призёром. Бронзовую медаль чемпионата во второй раз в карьере завоевала ещё одна метательница из Польши, Йоанна Фёдоров (в первый раз она была призёром в 2014 году).

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание молота на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике